José Escobar puede referirse a:

 José Gonzalo Escobar, militar mexicano.
 José Ignacio Escobar Vallejo (1979-), periodista colombiano.
 José Ignacio Escobar y Kirkpatrick (1898-1977), escritor, político y publicista español.
 José Ignacio Escobar Ramírez (1898-1935), político y abogado chileno.
 José Escobar Saliente, historietista español, que firmaba como Escobar.
 José Escobar Arronis (1933-2008), hispanista especialista en el Romanticismo. 
 José Escobar y Adame, abogado y economista español.
 Pepito Pérez, nombre artístico de José Escobar Pérez (1886-1975), payaso y artista español.